Вахиди – фамилия и топоним:

Фамилия 
 Вахиди, Ахмад (род. 1958) — иранский военачальник, генерал-майор.
 Вахиди, Сайид Абдулмананович (1887—1938 — историк-востоковед, археограф.

Топоним 
 Вахиди — султанат.

См. также 
 Вахиди Аззан
 Вахеди